Фетида (др.-греч. Θέτις, лат. Thetis) — многозначный термин.

 Фетида — в древнегреческой мифологии морская нимфа, дочь Нерея и Дориды, по фессалийскому сказанию — дочь кентавра Хирона. 
 Фетида — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S. 
  — небольшой островок близ Крита.